Le démembrement est l'action de séparer les membres d'un corps. 

 Le démembrement peut être effectué pour séparer les membres d'un corps vivant, notamment dans le but de torturer ou de tuer un animal. Ainsi, une forme de démembrement utilisée pour exécuter une peine de mort est l'écartèlement.
 En droit, le démembrement est un mécanisme juridique qui consiste à séparer le droit de propriété en deux parties : l'usufruit (droit d'user du bien) et la nue-propriété (propriété d'un bien mais sans les droits d'usage afférents).
 Dans le domaine de la géographie, le démembrement est l’action de séparer un territoire en plusieurs morceaux et son résultat.
 En médecine, un démembrement nosologique consiste à séparer une maladie (auparavant considérée comme une entité unique) en plusieurs maladies différentes sur de nouveaux critères (microbiologiques, moléculaires, etc.).